Эпона — в кельтской мифологии богиня коневодства, считавшаяся покровительницей лошадей, мулов, ослов, погонщиков и возчиков.
 (3838) Эпона — околоземный астероид из группы аполлонов.